Aporia
 Aporia – album di Sufjan Stevens e Lowell Brams del 2020
 Aporia crataegi – lepidottero